Naked může být:

 Naked (album, Talking Heads) – album skupiny Talking Heads z roku 1988
 Naked (album, Joan Jett) – album zpěvačky Joan Jett z roku 2004
 Naked II – album skupiny Golden Earring z roku 1997
 Naked (píseň, Falco) – píseň zpěváka Falca z roku 1996
 Naked-bike – nahý motocykl bez kapotáže, tzv. naháč
 Naked (Glee) – epizoda seriálu Glee
 Naked City – více významů
 Naked News – webová stránka